Ошмарин — русская фамилия; имеет женскую форму Ошмарина.

Известные носители 
 Ошмарин, Иван Константинович (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ошмарин, Пётр Григорьевич (1918—1996) — советский и российский биолог (гельминтолог), доктор биологических наук, профессор.

 Ошмарина, Таисия Афанасьевна (1927—1992) — Герой Социалистического Труда.